Die ukrainische Poolbillard-Meisterschaft 2005 war ein Poolbillardturnier, das vom 5. bis 12. Dezember 2005 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball und 14/1 endlos.

Erfolgreichste Spieler waren Daryna Krasnoschon und Jewhen Nowossad, die jeweils zwei Goldmedaillen und eine Silbermedaille gewannen.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Achtelfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

Wettbewerbe der Damen 
Die Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Viertelfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

Einzelnachweise 

2005
Poolbillardveranstaltung 2005
Billardturnier in Kiew